Hotel Californian ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hotel Californian (Fresno, Kalifornien), ID-Nr. 04000333
 Hotel Californian (San Francisco, Kalifornien), ID-Nr. 98001195

Siehe auch:
 Hotel California